

Geografia 
 Salce –  comune spagnolo situato nella comunità autonoma di Castiglia e León

Persone 
 Emanuele Salce (1966) – attore e regista italiano
 Ferdinando Salce (1878-1962) – collezionista italiano
 Giuliana Salce (1955) – ex marciatrice italiana
 Luciano Salce (1922-1989) – attore, regista, sceneggiatore, conduttore radiofonico e televisivo, commediografo e paroliere italiano